Ergebenheit steht für:
 Treue
 Fügsamkeit
 Hingabe

Siehe auch:
 Ergebenheitsadresse